Murmu ist der Familienname folgender Personen:

 Draupadi Murmu (* 1958), indische Politikerin, Gouverneurin von Jharkhand
 Jauna Murmu (* 1990), indische Hürdenläuferin
 Raghunath Murmu (1905–1982), indischer Schriftentwickler, Erfinder der Schrift Ol Chiki